Sexta edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 32 equipos pertenecientes a 22 federaciones nacionales distintas, de los cuales sólo 1 se trató de una selección representante de su ciudad.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Valencia, campeón de las dos últimas ediciones, y al Real Zaragoza en el Camp Nou, en Barcelona, donde venció el conjunto aragonés por 2-1.

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

Copa de Ferias
Fútbol en 1963
Fútbol en 1964
Historia del Real Zaragoza
Historia del fútbol de España